

Patronyme 

 Alan P. Merriam (1923-1980), ethnomusicologue et anthropologue américain ;
 Charles Edward Merriam (1874-1953), professeur de science politique (Chicago) ;
 Clinton Hart Merriam (1855-1942), zoologiste américain ;
 Daniel Merriam (1963-), artiste peintre américain ;
 John Campbell Merriam (1869-1945), paléontologue américain.

Toponyme 

 Merriam, une ville du Kansas aux États-Unis.

Édition 
 Merriam-Webster, un éditeur de livres de référence et dictionnaires.